"Bicaz" pode ser as seguintes comunas romenas:

 Bicaz, en Neamt
 Bicaz (Maramureș)
 Bicaz-Chei, em Neamt
 Rio Bicaz

Desambiguações de topônimos